De Football League Cup 1987/88, om sponsorredenen ook bekend als de Littlewoods Challenge Cup, was de 28ste editie van de strijd om deze Engelse voetbalbeker. Het toernooi begon op 18 augustus 1987 en eindigde op 24 april 1988 met de finale in het oude Wembley Stadium in Londen, die onder leiding stond van scheidsrechter Joseph Worrall. In totaal deden 92 clubteams mee aan het toernooi.

Schema

Zie ook
Finale League Cup 1988
Engels voetbalkampioenschap 1987/88

Bekervoetbal 1987/88
1988